Olga Nikołajewna Romanowa (1822–1892) − wielka księżna Rosji, królowa Wirtembergii
 Olga Fiodorowna Romanowa, Cecylia Badeńska (1839–1891) − wielka księżna Rosji
 Olga Konstantinowna Romanowa (1851–1926) − wielka księżna Rosji, królowa Grecji
 Olga Aleksandrowna Romanowa (1882–1960) – wielka księżna Rosji
 Olga Nikołajewna Romanowa (1895–1918) – wielka księżna Imperium Rosyjskiego, święta prawosławna